Ваня Дойчева Цветкова () — болгарская актриса.

Биография 
Ваня Дойчева Цветкова родилась  г. в Софии. Закончила актёрский факультет в  (Высший институт театрального и киноискусства (с 1995 года — академия)) в 1980 году. В 1990 году переехала в США. В кино дебютировала в фильме «» (1978), но популярность пришла к ней после роли Доротеи в фильме Христо Христова «Барьер» по мотивам повести Павла Вежинова, за которую актриса получила награды на кинофестивалях в Варне и Москве. После участия в кассовых хитах болгарского кинопроката «» по книге Благи Димитровой и «» она быстро стала всенародной любимицей и сыграла в двух фильмах вместе с Иваном Ивановым.
 
Ваня Цветкова живёт в Лас-Вегасе, но время от времени приезжает в Болгарию. Снялась в фильме «» (2004) и нескольких сериалах: «» (2005), «» (2011—2013) и «» (снимается).

Фильмография 
  (реж. ) — 1978;
 Барьер (реж. Христо Христов) — 1979;
 Хан Аспарух — 1981;
 Никколо Паганини — телевизионный сериал — 1982;
  — вместе с  (реж. Христо Писков и ) 1982;
  — вместе с Иваном Ивановым — 1982;
  — телевизионный сериал — 1985;
  — 1985;
  — 1987;
  — 1989;
 Тест «88» — 1989;
  — 1990;
  — 1990;
  — 1991;
 Новые подвиги Арсена Люпена — телевизионный сериал — 1995;
  — вместе с Иваном Ивановым и Иваном Кондовым (реж. ) — 2004;
  — телевизионный сериал — 2005;
  (2011—2013);
  — телевизионный сериал, в настоящее время снимается.

Примечания

Ссылки 
 
 Ваня Цветкова на сайте КиноПоиск

Актрисы Болгарии